Echefron (gr. i łac. Echephron) – w mitologii greckiej syn Heraklesa
 Echefron (gr. i łac. Echephron) – w mitologii greckiej syn Nestora, królewicz
 Echefron (gr. i łac. Echephron) – w mitologii greckiej syn Priama, królewicz